Erik Gustaf Ludvig Albert, född 20 april 1889 på Stockholms slott, död 20 september 1918 på Drottningholms slott, var prins av Sverige och Norge (från 1905 endast av Sverige) och hertig av Västmanland. Han var yngste son till Gustaf V och Victoria av Baden.

Biografi
Erik var epileptiker och hade en måttlig intellektuell funktionsnedsättning, vilket kan ha orsakats av de starka mediciner mot lunginflammation som hans mor tog under graviditeten. Han beskrivs som "ett ovanligt vackert barn, till läggning och lynne mycket snäll och älsklig, men alltifrån sin tidigaste barndom konstitutivt svag och sjuklig."

Han levde på grund av sin sjukdom ett mycket tillbakadraget liv och var nästan aldrig med vid stora tillställningar. Han sägs ha varit mycket intresserad av musik och geografi, Gamla stans historia och läste ofta reseskildringar och genealogi. Han blev även i vuxen ålder "med mycken omsorg skött av sin plikttrogna vårdarinna fröken Louise Rinman", som tidigare hade varit hans och hans bröders guvernant. Han uppges inte ha varit helt isolerad, utan hade några personliga vänner, bland dem  riksdagsledamoten direktör Sven Lundberg i Helsingborg, och "höll med mycken trofasthet fast vid dessa".

Som vuxen bodde Erik på gården Balingsholm i Huddinge socken och från slutet av 1917 på Drottningholms slott, i väntan på att Haga slott skulle iordningställas som ny bostad åt honom. Innan de nödvändiga renoveringarna på Haga hade hunnit vidtagas avled Erik dock i spanska sjukan på Drottningholm. Han ligger begravd i Riddarholmskyrkan.

Anfäder

Utmärkelser

Svenska utmärkelser 
   Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden (Serafimerorden), från födseln, 20 april 1889.
   Konung Oscar II:s och Drottning Sofias guldbröllopsminnestecken, 1907
   Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken, 1897
   Kronprins Gustafs och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj, 1906
   Kommendör med stora korset av Svärdsorden, från födseln, 20 april 1889.
   Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden, från födseln, 20 april 1889.
   Riddare av Carl XIII:s orden, från födseln, 20 april 1889.

Utländska utmärkelser 
   Riddare av Badiska Husorden Fidelitas
  Storhertig Fredriks av Baden jubileumsmedalj (1902)
  Storhertig Fredrik och Louise Guldbröllopsminnestecken (1906)
   Riddare av Danska Elefantorden
   Storkorset av Franska Hederslegionen
   Riddare av Norska Lejonorden
   Storkorset av Norska Sankt Olavs orden
   Riddare av Preussiska Svarta örns orden
   Riddare av Preussiska Röda örns orden
  Kejsar Wilhelm I:s Minnesmedalj

Referenser

Externa länkar 

 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15400

Huset Bernadotte
Svenska prinsar
Norska prinsar
Riddare av Carl XIII:s orden
Mottagare av Sankt Olavs orden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Personer från Stockholm
Gravsatta i Riddarholmskyrkan
Födda 1889
Avlidna 1918
Män
Mottagare av Serafimerorden
Personer i Sverige under 1900-talet